Andrea Koch-Benvenuto era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Richèl Hogenkamp.

Il singolare del torneo di tennis Copa Providencia BCI 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Verónica Cepede Royg che ha battuto in finale Mailen Auroux 6–0, 1–6, 6–3.

Teste di serie

 Julia Cohen (secondo turno)
 Verónica Cepede Royg (campionessa)
 Conny Perrin (primo turno)
 Andrea Koch-Benvenuto (secondo turno)

  Inés Ferrer Suárez (quarti di finale)
  Vivian Segnini (primo turno)
  Tereza Mrdeža (primo turno)
  Romana Tabak (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Copa Providencia BCI 2011